Osoby o nazwisku Langhans:
 Carl Gotthard Langhans (1732–1808) – niemiecki architekt
 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869) – niemiecki architekt